Dragora Linux (Dragora GNU/Linux-Libre) è una distribuzione argentina GNU/Linux. È stata scritta da zero e condivide alcune somiglianze con Slackware. Può essere utilizzata per molti scopi (desktop, workstation, server, sviluppo ecc...). Ha un semplice sistema di pacchettizzazione che consente l'installazione, la rimozione, l'aggiornamento e la creazione di pacchetti, anche se il sistema può essere impegnativo e complicato per i nuovi utenti. Dragora è considerata come una distro basata sul principio Keep it simple, stupid (KISS) e ciò è ritenuto dagli sviluppatori un punto di forza del sistema operativo Linux. Dragora può essere scaricata dal sito web o acquistata come CD.

Dragora GNU/Linux-Libre è stata inserita dalla Free Software Foundation, sul sito del progetto GNU, nella lista delle distribuzioni GNU/Linux completamente libere, ovvero distribuzioni GNU/Linux realizzate utilizzando esclusivamente software libero.

Il suo ultimo aggiornamento risale al 2019-10-16 con la versione 3.0-beta1.

Versioni rilasciate

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sistemi operativi utilizzanti il kernel Linux